Desa Jombok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jombok (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 112,23), Jawa Timur, 
 Desa Jombok (administrativ by i Indonesien, lat -7,82, long 112,37), Jawa Timur, 
 Desa Jombok (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 112,37), Jawa Timur, 
 Desa Jombok (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 111,64), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar